Селорі́ку (, ) — португальська власна назва. Старопортугальською — Селорі́ко.

Топоніми

Селоріку-де-Башту
 Селоріку-да-Бейра